GMQ est un sigle qui peut désigner :
 gain moyen quotidien, un indicateur de croissance des animaux utilisé en zootechnie.

GMQ est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Golog-Maqin, un aéroport situé à Golog, en République populaire de Chine, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports